Самборо:
 Самборо () — аэропорт в Шотландии.
 Самборо () — деревня в Шотландии.
 Самборо-Хед () — южная оконечность острова Мейнленд в архипелаге Шетландских островов, Шотландия.